Тип 11:
 Тип 11 (пулемёт) — японский ручной пулемёт
 Тип 11 (пушка) — японское 37-мм орудие поддержки пехоты